Kremenez steht für folgende geographische Bezeichnungen:

 Kremenez, ukrainische Stadt in der Oblast Ternopil
 Kremenez (Berg), Erhebung im Dreiländereck Polen–Slowakei–Ukraine
 Kremenez (Dorf), Ort in der ukrainischen Oblast Wolyn, Rajon Roschyschtsche
 Rajon Kremenez, ukrainischer Rajon